El nombre Steve Irwin puede hacer referencia a:

  Steve Irwin (1962 - 2006), ecologista australiano.
 Steve Irwin (2007), buque insignia de la Sea Shepherd Conservation Society, llamado anteriormente Robert Hunter.